Владимир Пасюков:
 Пасюков, Владимир Алексеевич (1925—?) — гвардии сержант, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Пасюков, Владимир Павлович (1944—2011) — российский певец, солист.